Ispirazione – termine che indica una particolare alterazione della mente che spinge un individuo a dar vita ad un'opera
 Ispirazione della Bibbia – nella teologia cristiana, concetto riguardante il fondamento dei testi della Bibbia
 Ispirazione (Inspirace) – film del 1949 diretto da Karel Zeman
 Ispirazione – singolo di Inoki del 2021

 Inspirazione – parte della attività respiratoria dell'organismo nella Ventilazione